Икона Милостивой Богородицы — одна из самых почитаемых икон Друи. Возрожден иконописцем Михаилом Кусковым в 2015 году. Сейчас она находится в церкви Святой Троицы.

История 
Чудотворная икона Милосердной Божией Матери из Друи известна в городе с 18 века. Икона упоминается в списке 1911 года Благовещенской церкви города Друи. Это список иконы Милосердной Богородицы Элевсинской (Кик), хранившейся на Кипре с XII века в монастыре на горе Кикос, основанном для нее императором Алексеем Комнином (греч.). Икона считается одной из трех, которые написал евангелист Лука. Копии этой иконы известны и широко распространены на Афоне, но в восточных землях встречаются довольно редко. Список этой иконы известен во Флорищанской пустыни, а также икона кисти Симона Ушакова (ныне в Государственной Третьяковской Галерее). Тем ценнее икона Друи.

В середине XVII века на белорусских землях усиливается интерес к древним византийских святынь и, прежде всего, к чудодейственных Богородничий икон. Икона «богоматерь Елеуса Кикская» можно рассматривать как свидетельство подобного интереса к древних святынь византийского мира. Одной из главных причин такого интереса было стремление тогдашних белорусов восстановить в первоначальной чистоте древние иконописные традиции.

Описание образа 
Богоматерь представлена с склоненной головой к Младенцу, которого поддерживает левой рукой. В правой руке Богородица держит руку Младенца с развернутым свитком. Младенец повернут вправо от зрителя, голова его наклонена влево, в правой руке свиток, левая лежит на груди Богородицы, ноги босые.

Греческая надпись ΜΗP ΘΟΥ (греч. Μητερ Θεου — Богородица) и Η ΕΛΕΟΥΣΑ Η ΚΥΚΚΟΥΤι ΣΣΑ (греч. ή Ελεουσα ή Κυκκώτισσα — Сострадательная кикийская женщина). Мафорий и его опора Богородицы-друида расписаны различными цветами и элементами орнамента, что необычно для канонов иконописи. Три треугольника, изображенные в его складках, можно увидеть и в драпировке хитона Христа. Плавным каскадом подобных полукруглых складок ниспадают хитон Младенца и мафория Богородицы. Христос опоясан перекрещенным узлом поясом.

Белое раскрытие свитка, смысловой центр иконы с надписью на церковнославянском языке из книги пророка Исайи (62.1-2) «Дух Господень на Мне, ради Него помазал Меня» уравновешивается и вместе с тем акцентируется белыми рукавами рубашки Ребенка, также украшенными орнаментами. Белый цвет в композиции ложится как бы веером.

На иконе Богоматери Милостивой Елеусы между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом−Сыном нет расстояния, что свидетельствует о безграничности их любви, любви Бога к созданному мира, Христа и Церкви. Икона символизирует крестную жертву Спасителя как высшего проявления любви Бога к людям.

Литература 

 Великое Княжество Литовское. Энциклопедия. Том 1. Минск, 2005. С.604.
 Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи. Т. 2. 16 — нач. 18 в. Москва, 1963. С. 413-414.

Ссылки 

 В Друи возродили древнюю икону
 В Друи отреставрировали древнюю икону Богородицы
 В Друи возродилась икона Милостивой Божией Матери.
 В Друи восстановлена чудотворная икона, оригинал которой исчез в начале ХХ века.

Иконография Богоматери
Друя
Страницы с непроверенными переводами